Aspach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Aspach-le-Haut, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Aspach-le-Bas, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Aspach, Haut-Rhin, 
 Aspach, Moselle, Département de la Moselle,

Tyskland 

 Aspach Wald, skog, Bayern, 
 Aspach, Thüringen, 
 Aspach, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,

Österrike 

 Aspach (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Braunau am Inn,